Schwetschkeopsis är ett släkte av bladmossor. Schwetschkeopsis ingår i familjen Fabroniaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Schwetschkeopsis